Tobias Schröder (* 15. Dezember 1986 in Potsdam) ist ein deutscher Moderator und DJ in der Sendung question life und question life music die regelmäßig auf Tru Young Television und FAB ausgestrahlt wurde.
Weiterhin moderiert er regelmäßig bei Firmen- und Bildungsveranstaltungen und führt bei vers. Anlässen als DJ durch den Abend. Größere Buchungen hatte er als DJ bei der Silvesterfeier am Brandenburger Tor, bei der Kreuzfahrtfirma A-ROSA.

Tobias Schröder ist Gründungsmitglied und Schauspieler bei Improtheater Potsdam. Tobias Schröder ist "Wildnis- und Erlebnispädagoge".

Einzelnachweise 

Fernsehmoderator (Deutschland)
Veranstaltungsmoderator
Deutscher
Geboren 1986
Mann